Pallasmaa ist:

 der Familienname des finnischen Architekten Juhani Pallasmaa (* 1936)
 ein Dorf auf der estnischen Insel Muhu, siehe Pallasmaa (Muhu)